Вале́рий Никола́евич Фила́тов:
 Филатов, Валерий Николаевич (1946—1999) — советский и белорусский актёр.
 Филатов, Валерий Николаевич (род. 1950) — российский военачальник, генерал-лейтенант. 
 Филатов, Валерий Николаевич (род. 1950) — советский футболист и тренер, президент ФК «Локомотив» Москва.
 Филатов, Валерий Николаевич (1938—2016) — советский и российский тренер по плаванию.